(1969- ), joueur britannique de darts,
  (1989- ), joueur australien de rugby,
  (1990- ), joueur américain de basketball,
, producteur américain,
  (Jason Crowe Clark), musicien américain.

Voir aussi